CPE steht für:
 Flughafen Campeche (IATA-Code), Mexiko
 Certificate of Proficiency in English, siehe Cambridge English Language Assessment
 École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE Lyon), französische Hochschule
 Common Platform Enumeration, ein Industriestandard in der Informationstechnik
 Communauté politique européenne, siehe Europäische Politische Gemeinschaft (2022)
 Continuous Professional Education, d. h. ständige berufliche Weiterbildung, eine Anforderung u. a. der Certified-Information-Systems-Security-Professional-Zertifizierung
 Contrat première embauche, Ersteinstellungsvertrag von 2006 in Frankreich
 Customer Premises Equipment, Teilnehmer-Endgerät in einem Kommunikationsnetz
 Cytopath(ogen)ic effect, Zellveränderungen bei Viren, siehe Cytopathischer Effekt
 Carnian Pluvial Event, siehe Raibler Schichten#Raibl-Ereignis
 Cost-per-Engagement, einem Begriff aus dem Online-Marketing
 Cultural Political Economy, theoretische Ansätze der Politikwissenschaft
 Chloriertes Polyethylen, ein mit Polyethylen verwandter Kunststoff

cpe steht für:
 Englisch-basiertes Kreol (ISO 639-3-Code)

Abkürzung